Peter Wouters (politicus)
 Peter Wouters (bestuurder)